XXVIII чемпионат России по волейболу в женской Суперлиге проходил с 9 ноября 2018 по 11 мая 2019 года с участием 11 российских команд и «Минчанки» из Белоруссии. Чемпионское звание четвёртый раз подряд и в седьмой раз в истории завоевало московское «Динамо».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли с 9 ноября 2018 года по 24 марта 2019 года в два круга по разъездному календарю. Все игры проводились без технических тайм-аутов; главным критерием при распределении мест в турнирной таблице являлось количество побед (эти правила распространяются и на другие лиги чемпионата России). В плей-офф чемпионата вышли восемь команд.

В матче 5-го тура между московским и казанским «Динамо» был разыгран Суперкубок России.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Самые результативные

Финальный этап

Плей-офф

1/4 финала 
«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» — 2—0

1-й матч. 30 марта. Москва
2-й матч. 6 апреля. Санкт-Петербург

3:0 (25:18, 25:11, 25:17)
3:0 (25:19, 28:26, 25:18)

Лазарева (11) — Кузнецова (12)
Лазарева (18) — Кузнецова (19)

«Локомотив» — «Енисей» — 2—0

1-й матч. 30 марта. Калининград
2-й матч. 6 апреля. Красноярск

3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:16, 15:7)
3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:22)

Клегер (34) — Курило (22)
Клегер (26) — Курило (21)

«Динамо-Казань» — «Динамо» (Краснодар) — 2—0

1-й матч. 30 марта. Казань
2-й матч. 6 апреля. Краснодар

3:0 (25:19, 25:21, 25:20)
3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

Кадочкина (21) — Халецкая (18)
Кадочкина (17) — Сперскайте, Халецкая (15)

«Уралочка»-НТМК — «Заречье-Одинцово» — 2—0

1-й матч. 29 марта. Екатеринбург
2-й матч. 5 апреля. Одинцово

3:0 (25:17, 25:23, 25:21)
3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:20)

Парубец (13) — Воробьёва (18)
Парубец (24) — Юринская (20)

1/2 финала за 5—8-е места 
«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» — 2—1

1-й матч. 12 апреля. Одинцово
2-й матч. 17 апреля. Санкт-Петербург
3-й матч. 20 апреля. Одинцово

3:1 (21:25, 25:19, 25:18, 25:16)
2:3 (16:25, 18:25, 25:15, 25:23, 11:15)
3:0 (25:16, 25:16, 25:21)

Юринская (20) — Полякова (14)
Юринская, Руссу (19) — Кузнецова (24)
Юринская (14) — Кузнецова (15)

«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» — 0—2

1-й матч. 14 апреля. Краснодар
2-й матч. 17 апреля. Красноярск

2:3 (16:25, 25:18, 25:18, 24:26, 13:15)
0:3 (12:25, 12:25, 21:25)

Сперскайте (20) — Крайдуба (31)
Халецкая (10) — Курило (18)

1/2 финала за 1—4-е места 
«Динамо» (Москва) — «Уралочка»-НТМК — 2—1

1-й матч. 13 апреля. Москва
2-й матч. 17 апреля. Нижний Тагил
3-й матч. 20 апреля. Москва

2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:19, 11:15)
3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12)
3:0 (25:21, 25:23, 25:20)

Гончарова (27) — Парубец (25)
Гончарова (38) — Гарелик (19)
Гончарова (15) — Парубец (15)

«Локомотив» — «Динамо-Казань» — 2—0

1-й матч. 13 апреля. Калининград
2-й матч. 17 апреля. Казань

3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3)
3:0 (25:22, 25:21, 25:21)

Воронкова (25) — Бавыкина (18)
Клегер (16) — Королёва (15)

Матчи за 5-е место 
«Заречье-Одинцово» — «Енисей» — 0—2

1-й матч. 25 апреля. Одинцово
2-й матч. 29 апреля. Красноярск

0:3 (19:25, 21:25, 23:25)
1:3 (16:25, 19:25, 25:22, 14:25)

Юринская (9) — Крайдуба (16)
Воробьёва (15) — Фролова (17)

Матчи за 3-е место 
«Динамо-Казань» — «Уралочка»-НТМК — 1—3

1-й матч. 25 апреля. Казань
2-й матч. 26 апреля. Казань
3-й матч. 30 апреля. Екатеринбург
4-й матч. 1 мая. Екатеринбург

0:3 (22:25, 20:25, 20:25)
3:1 (28:26, 14:25, 26:24, 25:15)
0:3 (20:25, 18:25, 15:25)
0:3 (16:25, 10:25, 18:25)

Кадочкина (15) — Парубец (25)
Королёва (21) — Гарелик (18)
Кадочкина (14) — Парубец (16)
Кадочкина (9) — Парубец (20)

Финал 
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» — 3—0

1-й матч. 25 апреля. Москва
2-й матч. 26 апреля. Москва
3-й матч. 30 апреля. Калининград

3:0 (25:17, 25:11, 25:22)
3:2 (27:25, 16:25, 22:25, 25:19, 15:10)
3:0 (25:21, 26:24, 25:21)

Гончарова, Гавелкова (15) — Воронкова (11)
Гончарова (29) — Воронкова (24)
Гончарова (23) — Воронкова (25)

Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, провели двухкруговой турнир. «Протон», который занял последнее место, сыграет переходные матчи до трёх побед с победителем высшей лиги «А».

Переходные матчи 
«Протон» — «Спарта» — 3—0
 1-й матч. 4 мая. Саратов. 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 25:27, 15:13)
 2-й матч. 5 мая. Саратов. 3:0 (29:27, 25:17, 25:19)
 3-й матч. 11 мая. Нижний Новгород. 3:0 (25:19, 25:22, 25:18)

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо» (Москва): Яна Щербань — 30 матчей, 102 партии / 239 очков (189 в атаке, 24 на блоке, 26 с подачи); Гелена Гавелкова — 29, 97 / 311 (212, 40, 59); Екатерина Раевская — 29, 91; Наталия Гончарова — 27, 92 / 570 (497, 46, 27); Ирина Фетисова — 28, 94 / 269 (151, 104, 14); Майя Огненович — 23, 77 / 78 (33, 24, 21); Екатерина Ефимова — 22, 61 / 141 (87, 39, 15); Анна Лазарева — 21, 47 / 90 (67, 16, 7); Дарья Талышева — 19, 54; Марина Бабешина — 19, 42 / 34 (15, 8, 11); Дарья Столярова — 19, 38 / 50 (34, 6, 10); Екатерина Любушкина — 18, 49 / 158 (102, 32, 24); Елена Гендель — 11, 22 / 49 (30, 16, 3); Анна Макарова — 7, 8 / 7 (5, 2, 0). Главный тренер — Александр Сукомел.
 «Локомотив»: Ирина Воронкова — 29, 108 / 479 (393, 45, 41); Екатерина Орлова — 28, 99 / 232 (131, 78, 23); Бояна Живкович — 27, 102 / 158 (76, 40, 42); Алла Галкина — 26, 97 / 1 (1, 0, 0); Ана Клегер — 25, 96 / 497 (436, 36, 25); Юлия Подскальная — 24, 85 / 176 (97, 52, 27); Юлия Кутюкова — 23, 84 / 173 (127, 10, 36); Валерия Сафонова — 17, 39 / 66 (51, 11, 4); Валерия Шевчук — 14, 34 / 10 (7, 1, 2); Валерия Зайцева — 12, 34 / 88 (60, 18, 10); Дарья Рысева — 12, 19 / 4 (1, 3, 0); Виктория Горбачёва — 11, 26; Елена Литовченко — 9, 11 / 8 (6, 0, 2); Юлия Бровкина — 6, 12 / 24 (17, 5, 2). Главный тренер — Андрей Воронков.
 «Уралочка»-НТМК: Ксения Парубец — 31, 114 / 592 (518, 39, 35); Анастасия Гарелик — 31, 114 / 410 (322, 59, 29); Анна Климец — 31, 114 / 356 (279, 48, 29); Екатерина Евдокимова — 31, 114 / 276 (172, 85, 19); Татьяна Романова — 31, 114 / 100 (17, 44, 39); Анна Подкопаева — 31, 114; Екатерина Енина — 29, 104 / 264 (187, 62, 15); Диана Балай — 22, 38 / 20 (5, 0, 15); Ирина Задыхина — 14, 18 / 1 (1, 0, 0); Ярослава Симоненко — 13, 21 / 2 (1, 1, 0); Мария Воногова — 7, 17 / 29 (17, 10, 2); Екатерина Карполь — 7, 7; Александра Дмитриева — 4, 7 / 2 (0, 1, 1); Анастасия Гудова — 1, 1; Виктория Чернышова — 1, 1. Главный тренер — Николай Карполь.
 «Динамо-Казань»: Анастасия Бавыкина — 30, 106 / 360 (295, 33, 32); Анна Котикова — 30, 106 / 327 (263, 31, 33); Марина Марюхнич — 30, 106 / 225 (138, 74, 13); Ирина Королёва — 29, 104 / 354 (246, 82, 26); Екатерина Уланова — 27, 98; Евгения Старцева — 27, 95 / 86 (38, 31, 17); Дарья Малыгина — 27, 82 / 228 (169, 39, 20); Татьяна Кадочкина — 25, 77 / 267 (238, 18, 11); Елена Новик — 21, 53 / 22 (8, 2, 12); Елизавета Кочурина — 21, 48 / 16 (4, 1, 11); Татьяна Симанихина — 12, 25; Соня Микискова — 10, 22 / 50 (42, 6, 2); Александра Пасынкова — 9, 19; Наталья Слаутина — 4, 6; Светлана Масалева — 3, 3; Анастасия Самойленко — 1, 2 / 2 (2, 0, 0); Елизавета Апаликова — 1, 1; Валерия Горбунова — 1, 1. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Енисей»: Александра Перетятько — 28, 110 / 88 (29, 42, 17); Маргарита Курило — 28, 109 / 386 (329, 29, 28); Анастасия Крайдуба — 27, 107 / 483 (409, 28, 46); Яна Манзюк — 27, 97 / 196 (105, 69, 22); Мария Фролова — 25, 91 / 243 (177, 18, 48); Мария Евтеева — 25, 65 / 7 (2, 0, 5); Наталья Назарова — 23, 74 / 163 (115, 37, 11); Мария Самойлова — 22, 50 / 63 (49, 7, 7); Ирина Малькова — 21, 62 / 150 (86, 50, 14); Евгения Щеглова — 20, 51 / 33 (24, 3, 6); Светлана Крючкова — 15, 52; Маргарита Панычева — 15, 43; Евгения Кондрашкина — 8, 21; Елена Самойлова — 4, 10 / 9 (4, 4, 1); Наталья Симоненко — 2, 4 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Александр Кошкин (и. о., до 15-го тура), Юрий Маричев.
 «Заречье-Одинцово»: Ольга Ефимова — 29, 107 / 91 (42, 28, 21); Анна Мельникова — 29, 106 / 241 (115, 64, 62); Татьяна Юринская — 29, 105 / 396 (327, 42, 27); Виктория Руссу — 29, 103 / 279 (226, 33, 20); Мария Воробьёва — 29, 100 / 269 (217, 37, 15); Елизавета Котова — 29, 97 / 195 (109, 62, 24); Кристина Курносова — 28, 99; Наталья Непомнящих — 28, 78 / 15 (6, 6, 3); Ольга Бирюкова — 27, 100 / 244 (209, 19, 16); Ксения Смирнова — 24, 63 / 45 (32, 2, 11); Валерия Гончарова — 23, 49 / 49 (31, 14, 4); Евгения Баяндина — 13, 33; Кира Хроменкова — 2, 6. Главный тренер — Вадим Панков.
 «Динамо» (Краснодар): Ангелина Сперскайте — 25, 91 / 318 (246, 47, 25); Анна Матиенко — 25, 91 / 40 (14, 13, 13); Мария Перепёлкина — 25, 90 / 255 (159, 84, 12); Мария Халецкая — 24, 86 / 373 (326, 28, 19); Виктория Русакова — 24, 85 / 261 (207, 35, 19); Мария Бибина — 24, 87; Екатерина Третьякова — 24, 72; Богумила Бярда — 22, 53 / 19 (14, 5, 0); Ольга Зубарева — 19, 60 / 116 (65, 43, 8); Есения Мишагина — 19, 39 / 1 (0, 0, 1); Екатерина Пипунырова — 15, 35 / 41 (26, 8, 7); Юлия Григорьева — 14, 37 / 61 (26, 27, 8); Екатерина Яковлева — 1, 1. Главный тренер — Константин Ушаков.
 «Ленинградка»: Ольга Скрипак — 27, 97 / 71 (26, 15, 30); Елизавета Самадова — 26, 96 / 352 (305, 18, 29); Софья Кузнецова — 26, 78 / 249 (214, 11, 24); Екатерина Полякова — 25, 93 / 240 (151, 74, 15); Екатерина Петрова — 25, 83 / 257 (233, 12, 12); Анна Лунёва — 25, 74 / 129 (73, 34, 22); Ксения Бондарь — 24, 63 / 98 (80, 8, 10); Светлана Чеснокова — 22, 62 / 69 (43, 17, 9); Алина Кузнецова — 20, 48 / 1 (1, 0, 0); Мария Тисевич — 15, 48; Анна Шевченко — 15, 24 / 3 (1, 0, 2); Светлана Крючкова — 11, 41; Юлия Бессонная — 10, 19 / 18 (15, 2, 1); Виктория Боброва — 10, 18 / 14 (11, 3, 0); Анна Куршина — 4, 10 / 22 (17, 0, 5); Мария Стукаленко — 3, 3; Ирина Каплиева — 2, 4 / 6 (6, 0, 0); Юлия Тюшева — 1, 1. Главный тренер — Александр Кашин.
 «Сахалин»: Ольга Фролова — 27, 99 / 44 (37, 1, 6); Елена Лозюк — 27, 98 / 208 (138, 35, 35); Екатерина Лазарева — 27, 95 / 52 (29, 13, 10); Елена Бояркина — 27, 80 / 44 (28, 2, 14); Евгения Бочкарёва — 26, 100 / 353 (296, 32, 25); Тамара Зайцева — 26, 93; Елена Ткачёва — 26, 92 / 245 (212, 12, 21); Мария Ивонькина — 26, 90 / 177 (107, 55, 15); Александра Рогулина — 24, 49 / 62 (49, 6, 7); Марина Диброва — 23, 82 / 217 (177, 32, 8); Виктория Журбенко — 21, 66 / 98 (50, 30, 18); Ольга Богданова — 15, 41 / 74 (56, 11, 7); Анастасия Бортникова — 10, 12 / 2 (0, 0, 2); Лолита Саяпина — 3, 3 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Денис Матвеев (до 21-го тура), Олег Ляпугин.
 «Минчанка»: Оксана Ковальчук — 28, 85 / 202 (153, 33, 16); Екатерина Сокольчик — 27, 99 / 369 (306, 36, 27); Богдана Анисова — 27, 99 / 342 (294, 22, 26); Анна Калиновская — 27, 89 / 174 (103, 54, 17); Елена Федоринчик — 26, 92; Надежда Столяр — 26, 83 / 189 (113, 59, 17); Дарья Володько — 21, 56 / 104 (62, 32, 10); Вера Саликова — 24, 85 / 55 (17, 23, 15); Анастасия Шаш — 15, 38 / 40 (22, 14, 4); Анна Гришкевич — 13, 48 / 170 (135, 18, 17); Виктория Ганиева — 13, 30; Владислава Просолова — 6, 14 / 32 (28, 1, 3); Агата Бекша — 2, 2. Главный тренер — Виктор Гончаров.
 «Динамо-Метар»: Дарья Пилипенко — 28, 99; Светлана Суховерхова — 28, 97 / 313 (259, 28, 26); Надежда Мишина — 27, 86 / 162 (116, 38, 8); Таисия Коновалова — 26, 94 / 267 (161, 92, 14); Алеся Пироговская — 26, 90 / 184 (135, 35, 14); Мария Дороничева — 26, 78 / 41 (19, 9, 13); Анастасия Стальная — 25, 67 / 123 (93, 16, 14); Светлана Сербина — 22, 67 / 22 (1, 11, 10); Елена Коваленко — 21, 46 / 61 (51, 7, 3); Ольга Яргычова — 15, 36 / 67 (41, 20, 6); Юлия Бессонная — 12, 41 / 18 (127, 12, 13); Ольга Шкляева — 4, 5 / 1 (1, 0, 0); Наталья Черней — 3, 10 / 35 (29, 2, 4); Марина Иванова — 3, 6 / 6 (5, 1, 0); Виктория Аникеева — 2, 6 / 14 (8, 1, 5); Кристина Дурманова — 1, 1. Главный тренер — Анатолий Макагонов (на предварительном этапе), Денис Матвеев.
 «Протон»: Анастасия Маркова — 27, 92 / 227 (183, 26, 18); Римма Гончарова — 24, 85 / 209 (128, 64, 17); Наталья Думчева — 25, 75 / 141 (96, 27, 18); Анастасия Ануфриенко — 24, 78 / 78 (40, 11, 27); Вера Костючик — 23, 85 / 291 (234, 25, 32); Анастасия Петрунина — 23, 70 / 142 (119, 13, 10); Амага Джиоева — 23, 68 / 3 (0, 0, 3); Алина Подскальная — 21, 61 / 25 (4, 3, 18); Сладжана Эрич — 16, 58 / 158 (102, 42, 14); Кристина Лавнова — 16, 57; Ксения Меньщикова — 16, 42 / 52 (34, 8, 10); Наиля Шайдуллина — 13, 41 / 121 (101, 10, 10); Татьяна Краснова — 10, 27 / 24 (13, 10, 1); Екатерина Ермолова — 6, 9 / 1 (1, 0, 0); Нелли Алишева — 5, 17 / 34 (30, 3, 1); Валерия Фадеева — 4, 15 / 10 (3, 1, 6); Анастасия Чернова — 3, 6 / 4 (1, 0, 3). Главный тренер — Юрий Маричев (до 15-го тура), Сергей Ермишин (16—19-й туры), Сергей Юркин.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Статистика «Протона» приведена без учёта переходных матчей.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А»

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды играли в два круга спаренными матчами в период с 27 октября по 17 февраля. Команды, занявшие 1—8-е места, вышли в плей-офф.

В связи с финансовыми трудностями отказались от участия в первенстве высшей лиги «А» «Воронеж» и самарская «Искра»-АМОНД.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап 
Финальный этап высшей лиги «А» проходил по системе плей-офф.

 1/4 финала (серии до двух побед)

 1/2 финала за 5—8-е места (серии до трёх побед)

 1/2 финала за 1—4-е места (серии до трёх побед)

Победитель высшей лиги «А» — нижегородская «Спарта» — стала участником переходных матчей с командой, занявшей последнее место в Суперлиге.

 Матчи за 9—12-е места

Высшая лига «Б» 
Первенство проходило с 15 сентября 2018 по 27 апреля 2019 года. На предварительном этапе команды группы «Центр» играли в 4 круга спаренными матчами по разъездному календарю, команды группы «Сибирь» — в 6 кругов турами. Финальный этап за 1—6-е и 7—12-е места проводился в два тура, финальный этап за 13—16-е места — в один тур.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

2018 год в волейболе
2019 год в волейболе